Wyse peut faire référence à :

Patronyme 
 Thomas Wyse (1791 – 1862), homme politique et diplomate irlandais
 William Bonaparte-Wyse (1826 – 1892)
 Marie-Lætitia Bonaparte-Wyse (1831 - 1902)
 Lucien Napoléon Bonaparte-Wyse (1845 - 1909)

Autres 
 Wyse Technology, société informatique